Nyarko ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Nyarko (* 1973), ghanaischer Fußballspieler
 Evans Nyarko (* 1992), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Martin Osei Nyarko (* 1985), ghanaischer Fußballspieler
 Patrick Nyarko (* 1986), ghanaischer Fußballspieler
 Solomon Mensah Nyarko (* 1989), ghanaischer Badmintonspieler